Ban Bueng (în ) este un district (Amphoe) din provincia Chonburi, Thailanda, cu o populație de 93.401 locuitori și o suprafață de 646,3 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 52 de sate (muban).

Amphoe în provincia Chonburi